«Baduizm» — дебютный студийный альбом американской певицы и автора песен Эрики Баду, выпущенный 11 февраля 1997 года.

После ухода из университета Баду решила полностью посвятить себя музыке, начала гастролировать со своим двоюродным братом Робертом Брэдфордом и записала демо-версию альбома из 19 песен «Country Cousins», которая привлекла внимание Кедара Массенбурга. Он сподвиг Эрику записать дуэт с Ди Энждело «Your Precious Love», после чего предложил ей контракт на запись альбома с лейблом Universal Records. Сессии записи происходили с января по октябрь 1996 года в Филадельфии, Нью-Йорке и Далласе.

«Baduizm» был встречен положительными отзывами музыкальных критиков, которые высоко оценили музыкальный стиль альбома и художественное видение Эрики, некоторые издания отметили сходство Баду с Билли Холлидей. Альбом имел коммерческий успех, дебютировал на втором месте в чартах Billboard 200 и на первом месте в топе R&B/хип-хоп альбомов Billboard, был трижды сертифицирован как платиновый в США.

«Baduizm» получил множество наград, в том числе «Грэмми» за лучший R&B альбом на 40-й церемонии. Наряду с другими современными на тот момент альбомами, такими как Brown Sugar (1995) Ди Анджело и Maxwell’s Urban Hang Suite (1996) Максвелла, успех «Baduizm» помог Эрике Баду стать одним из ведущих исполнителей в жанре нео-соул, запись является одним из альбомов, которым приписывают вклад в коммерческую известность жанра в то время.

Создание и запись 
На своей странице в Twitter Эрика Баду рассказала, что на создание «Baduizm» повлияла Бренди и её дебютный альбом «Brandy», в особенности песни «I Wanna Be Down» и «Always on My Mind». Баду также сообщила, что альбом был вдохновлен ее корнями, отметив, что в процессе записи она принимала свою культуру и корни, вдохновлялась тюрбанами и африканскими барабанами.

Сессии записи проходили с января по октябрь 1996 года в Battery Studios в Нью-Йорке, Sigma Sounds & Ivory Studios в Филадельфии и Dallas Sound Lab в Далласе. Незадолго до выпуска альбома Эрика разочаровалась в записанных материалах и приняла решение вернуться в Филадельфию, чтобы поработать с группой The Roots. Треки «Sometimes» и «Otherside of the Game», записанные на совместной сессии, вошли в альбом.

Оценки критиков  
«Baduizm» сделал Эрику популярной исполнительницей и получил положительные отзывы критиков, которые рассматривали пластинку как возвращение к простоте соула 1970-х годов. Карен Гуд из журнала «Vibe» назвала альбом «проводником пробуждения чего-то темного, знакомого и давно спящего». Джон Буш из «AllMusic» наоборот считал, что проект получился новаторским благодаря своему звучанию.

Примечания 

Дебютные альбомы 1997 года
Альбомы Эрики Баду
Премия «Грэмми» за лучший альбом в стиле ритм-н-блюз